Andrea Pellegrino era il detentore del titolo, conquistato nella scorsa edizione, ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Flavio Cobolli.

In finale Juan Manuel Cerúndolo ha sconfitto Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

  Damir Džumhur (primo turno)
  Hugo Dellien (primo turno)
  Federico Gaio (secondo turno)
  Danilo Petrović (secondo turno)

  Hugo Gaston (primo turno) 
  Paolo Lorenzi (primo turno)  
  Juan Pablo Varillas (primo turno) 
  Alessandro Giannessi (semifinale)

Qualificati 

  Tristan Lamasine (primo turno)
  Felipe Meligeni Alves (secondo turno)

  Nino Serdarušić (quarti di finale) 
  Igor Sijsling (primo turno)

Wildcard 

  Flavio Cobolli (finale)
  Stefano Napolitano (primo turno)

  Giulio Zeppieri (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Roma Open II 2021